Василий Сысо́ев:
 Сысоев, Василий Алексеевич (1772—1839) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн и Кавказских походов.
 Сысоев, Василий Романович (1917—1987) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.